Do soutěže mužské čtyřhry na newyorském grandslamu US Open 2014 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl indicko-český pár Leander Paes a Radek Štěpánek, kteří vytvořili šestou nasazenou dvojici. Ve třetím kole však podlehli španělské dvojici Marcel Granollers a Marc López.

Pátý newyorský a celkově šestnáctý společný grandslamový titul z mužské čtyřhry získal nejlepší pár světa amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, kteří ve finále přehráli jedenácté nasazené Marcela Granollerse a Marca Lópeze ze Španělska po snadném průběhu 6–3 a 6–4. Vítězní Američani v utkání jasně dominovali, soupeře k ničemu vážnějšímu nepouštěli a sami hráli výborně, když v zápase například zahráli 25 vítězných úderů a navíc k tomu udělali pouze 5 nevynucených chyb. Poraženým v zápase umožnili jen dvě možnosti k brejku, které však vcelku snadno odvrátili. Sami pak dokázali v každém setu sebrat soupeřům jedno podání, čímž vlastně rozhodli celé utkání.

Oba tak získali v probíhající sezóně sedmou deblovou trofej a jako první dvojice v historii vybojovali celkově jubilejní 100. společný titul ve čtyřhře. Navíc také svým šestnáctým grandslamovým titulem vyrovnali rekord Australana Todda Woodbridge, který ovšem své tituly získal se dvěma jinými partnery.

Při ceremoniálu pak Mike Bryan uvedl: „To, že jsme to dokázali tady, před tímhle publikem, je o to mimořádnější,“ a bratr Bob ho ještě doplnil: „Měli jsme na své straně výhodu domácího prostředí. To nám dnes ohromně pomohlo. Je to úžasná úleva. Extáze.“ Oba pak ještě připomenuli závěrečnou oslavu ve stylu hříšného tance: „Nemyslím si, že jsme někdy udělali tuto labutí pózu z hříšného tance. Bylo to poprvé.“

Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 520 000 dolarů.

Nasazení párů 

  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (3. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (3. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (3. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (3. kolo)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (2. kolo, odstoupili)
  Marcel Granollers /  Marc López (finále)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (1. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014